South Point :
 South Point (Ohio), village du comté de Lawrence, dans l'Ohio
 South Point (Texas), census-designated place au Texas
 
 South Point, point le plus au sud de l'Australie
 Phare de South Point, phare au sud de la Barbade